Rodendorf ist der Familienname folgender Personen:

 Boris Borissowitsch Rodendorf (1904–1977), russischer Paläontologe und Entomologe
 Maria Theresia von Eltz-Rodendorf (1720–1803), von 1762 bis 1795 Herrin zu Bourscheid